Чемпионат мира по водному поло 1982 — 4-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Гуаякиль(Эквадор). Победителем турнира во второй стала сборная СССР.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой раунд

Победители первого раунда

Группа Е 
Таблица показывает :
 Группа А игра ФРГ — Испания 8:6

 в группе Б сыграли СССР — США 8:5.

Группа F 
Таблица показывает :
 Группа C игра Куба — Венгрия 8:10

 в группе D сыграли Югославия — Нидерланды 7:6.

Не прошедшие в первом раунде

Группа G 
Таблица показывает :
 Группа А игра Италия — Новая Зеландия 20:5

 в группе B сыграли Австралия — Египет 23:2.

Группа H 
Таблица показывает :
 Группа С игра Китай — Греция 12:10

 в группе D сыграли Франция — Канада 12:11.

Плей-офф

Матчи за 13-16 место 
Таблица показывает :
 Группа G игра Египет — Новая Зеландия 10:7

 в группе D сыграли Франция — Канада 12:11.

Матчи за 9-12 место 
Таблица показывает :
 Группа G игра США — Испания 9:5

 в группе С сыграли Куба — Югославия 9:8.

Матчи за 5-8 место 
Таблица показывает :
 Группа Е игра США — Испания 9:5

 в группе F сыграли Куба — Югославия 9:8.

Матчи за 1-4 место 
Таблица показывает :
 Группа Е игра СССР — ФРГ 11:8

 в группе F сыграли Нидерланды — Венгрия 8:9

Итоговое положение

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1982 год в водном поло
Виды спорта в Эквадоре
Международные спортивные соревнования в Гуаякиле
Спорт в Эквадоре в 1982 году